La Nazionale di pallacanestro femminile italiana Under-15, rappresenta una variante giovanile della Nazionale maggiore femminile pallacanestro, ed è formata da una selezione delle migliori giocatrici di nazionalità italiana di età non superiore ai 15 anni.
Non essendoci campionati europei per la categoria under-15, questa variante giovanile disputa solo incontri amichevoli per preparare le atlete ad affrontare successivamente gli Europei Under-16

Collegamenti esterni 
 

 U15